Happy Madison Productions — американская кинокомпания, которую основал известный актёр Адам Сэндлер. С компанией работают такие известные актёры (которые также являются и друзьями Адама), как Роб Шнайдер, Стив Бушеми, Дрю Бэрримор, Дэвид Спейд, Анна Фарис и др.

Нынешнее лого Happy Madison изображает отца Адама, Стэна Сэндлера, стоящего с клюшкой для гольфа, который разбивает камеру мячом для гольфа.

Название компания взяла из двух первых фильмов, с которых Адам и снискал успех: Счастливчик Гилмор () и Билли Мэдисон ().

Офис студии находится по адресу: улица Джуди Гарленд, здание Sony Pictures Studios, Калвер-Сити, Калифорния.

8 октября 2012 года становится известно, что Happy Madison при содействии SONY Television занимается созданием телевизионного комедийного экшн сериала по мотивам игр серии Battlefield: Bad Company. Заказчиком является телеканал FOX.

Фильмография компании 

 Счастливчик Гилмор  (1996)
 Мужчина по вызову \ Deuce Bigalow: Male Gigolo (1999)
 Никки, дьявол младший\ Little Nicky  (2000)
 Животное\ The Animal (2001)
 Приключения Джо Грязнули \ Joe Dirt (2001)
 Миллионер поневоле (2002)
 Мастер перевоплощения  (2002)
 8 безумных ночей \ Eight Crazy Nights (2002)
 Цыпочка (2002)
 Управление гневом (2003)
 Дики Робертс: Звёздный ребёнок \ Dickie Roberts: Former Child Star (2003)
 50 первых поцелуев\ 50 First Dates (2004)
 Всё или ничего (2005)
 Мужчина по вызову 2 \ Deuce Bigalow: European Gigolo (2005)
 Мальчик на троих \ Grandma's Boy (2006)
 Скамейка запасных \ The Benchwarmers (2006)
 Клик: С пультом по жизни \ Click  (2006)
 Rules of Engagement (2007; TV series)
 Чак и Ларри: Пожарная свадьба \ I Now Pronounce You Chuck and Larry (2007)
 The Gilmores Of Beverly Hills (2007)
 Не шутите с Зоханом\ You Don't Mess with the Zohan (2008; co-production with Apatow Productions)
 Good Cook, Likes Music (2008)
 Сказки на ночь (2008; co-production with Walt Disney Pictures)
 Scared Guys (2008)
 Снежный человек \ Strange Wilderness (2008)
 Мальчикам это нравится \ The House Bunny (2008)
 Шопо-коп \ Paul Blart: Mall Cop (2009)
 Одноклассники (2010)
 Притворись моей женой (2011)
 Мой парень из зоопарка (2011)
 Такие разные близнецы (2011)
 Я ненавижу тебя, папа \ I Hate You, Dad (2012)
 Папа-досвидос \ That's My Boy (2012)
 Толстяк на ринге \ Here Comes the Boom (2012)
 Одноклассники 2 \ Grown Ups 2 (2013)
 Смешанные \ Blended (2014)
 Пиксели (2015)
 Нелепая шестёрка (2015)
 Всё по новой (2016)
 Сэнди Уэкслер (2017)
 Истории семьи Майровиц (2017)
 Неделя до… (2018)
 Загадочное убийство (2019)
 Не та девушка (2020)
 Хэллоуин Хьюби (2020)

Примечания

Ссылки 
 Сайт Happy Madison
 

Кинокомпании США